Агре́й (, ) — багатозначний термін, який може бути іменем міфологічного персонажу і назвою роду в ентомології.

Ім'я 
 Агрей — у давньогрецькій міфології перший мисливець на Землі, родом з Фінікії, який навчив людства мисливству. Його брат Галієй вважався першим рибалкою, який навчив людей рибальству.
 Агрей — епітет Аполлона як покровителя мисливства.
 Агрей — син Темена.
 Агрей — син Арістея

Ентомологія 
 Агрей — рід жуків Agraeus, який був описаний бельгійським ентомологом Ернестом Кандезом у 1857 році.